Liga a V-a Sălaj este a doua competiție fotbalistică din județul Sălaj organizată de Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Sălaj și este al cincilea eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. Competiția este formată din două serii cu 12 echipe în prima serie și 10 în seria a doua, dar numărul echipelor participante este variabil și depinde de numărul de echipe retrogradate din Liga a IV-a Sălaj sau al numărului de echipe nou înscrise.

Lista echipelor câștigătoare

Arhivă sezoane

Sezonul 2013–2014 
Seria Est

Seria Vest

Sezonul 2012–2013 
Seria Est

Seria Vest

Sezonul 2011–2012 
Seria Est

Seria Vest

Referințe 

Liga a V-a